Chris Butler – ciclista statunitense
Chris Butler – hockeista su ghiaccio statunitense
Chris Butler – calciatore irlandese
Chris A. Butler – scenografo statunitense
Chris Butler – attore statunitense
Chris Butler – musicista statunitense
Chris Butler – regista statunitense